Long Tall Sally peut désigner différentes choses :
 Long Tall Sally est une chanson de Little Richard, notamment reprise par les Beatles en 1964 ;
 Long Tall Sally est le cinquième EP des Beatles, mais le premier avec des chansons inédites, où apparaît la chanson ;
 The Beatles' Long Tall Sally est le troisième 33 tours des Beatles exclusivement publié au Canada;